Josh Kerr (1984-), un surfeur professionnel australien.
 Josh Kerr (1997-), un athlète britannique, spécialiste du demi-fond.